Альяно-Терме () — город в Италии, расположен в регионе Пьемонт, подчинён административному центру Асти.

Население на 31 декабря 2010 года составляло 1685 человек, плотность населения составляет 109 чел./км². Занимает площадь 15 км². Почтовый индекс — 14041. Телефонный код — 00141.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Иаков Старший, празднование 25 июля.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Италии